Кенеш Нурматович Кулматов () — советский и российский дипломат, государственный, партийный и комсомольский деятель. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
1955 год — окончил филологический факультет Киргизского государственного университета по специальности «учитель киргизского языка и литературы».

С 1956 года — инструктор, заместитель заведующего отделом школ и учащейся молодёжи ЦК ЛКСМ Киргизской ССР, первый секретарь Чуйского районного комитета ЛКСМ Киргизской ССР, заведующий отделом ЦК ЛКСМ Киргизской ССР, секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР.

1959—1960 — первый секретарь Ошского областного комитета ЛКСМ Киргизской ССР.

1960—1965 — первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР.

1965—1970 — первый секретарь Свердловского районного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР г. Фрунзе,

В 1968 году в Ташкентском государственном университете имени В. И. Ленина защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Комсомол Киргизии — активный помощник партии в борьбе за дальнейшее развитие общественного животноводства (1961—1965 гг.)» (специальность 570 — история КПСС).

1970—1973 — первый секретарь Фрунзенского городского комитета Коммунистической партии Киргизской ССР.

1971—1983 — секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР.

В 1984 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Деятельность Компартии Киргизии по совершенствованию идеологической работы на этапе развитого социализма» (специальность 07.00.01 — история КПСС).

1985 год — окончил Дипломатическую академию МИД СССР.

19 ноября 1985 года — 21 июля 1988 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике (9 января 1986 — 16 августа 1988) по совместительству.

22 июня 1988 года — 14 сентября 1990 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Королевстве Непал.

1991 год — окончил факультет повышения квалификации при Дипломатической академии.

1991—1992 — посол по особым поручениям МИД СССР.

2 ноября 1992 года — 14 марта 1997 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенной Республике Танзания.

с 1997 года — заместитель проректора по научной работе — заместитель директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России и профессор Дипломатической академии МИД России.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962—1965), депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени.
 Орден Дружбы Народов (14 ноября 1980 года) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады.
 Орден «Знак Почёта».
 Почётная грамота МИД России.
 Орден «Манас» III степени (Киргизия, 2002).
 Почётный профессор Дипломатической академии МИД Киргизии.

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Африки
 Российско-танзанийские отношения

Примечания

Литература 
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — М: Издательский дом «Новое время», «Всё для Вас», 1993. ISBN 5-86564-033-X

Ссылки 
 Биография на сайте Дипломатической академии МИД России
 Биография на сайте biografija.ru
 Биография на сайте c-society.ru
 [www.pseudology.org/MID/Posly_Asia.htm Послы СССР в Азии]
 «Великая Россия. Имена» — Энциклопедический справочник

Выпускники Киргизского национального университета
Чрезвычайные и полномочные послы России
Послы СССР в Шри-Ланке
Послы СССР в Мальдивской Республике
Послы СССР в Непале
Послы Российской Федерации в Танзании
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Историки России
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 6-го созыва
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Киргизии
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари ЦК ЛКСМ Киргизии
Секретари ЦК КП Киргизии
Первые секретари Фрунзенского горкома КП Киргизии
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС